London After Midnight — демо гурту London After Midnight, яке було видане на касеті. Всього було декілька вариантів цього релізу, з різним трек-листом.

Композиції 
Side A
 Sacrifice 	
 Claire's Horror's
 
Side B	
 Your Best Nightmare 	
 October (Revenge From New E.P.)

Музиканти 
 Клавішні - Tamlyn 
 Вокал, гітара, скрипка - Sean Brennan

Альбоми London After Midnight
Англомовні музичні альбоми